Пионтковский () — фамилия польского происхождения. Пионтковские — польский шляхетский род.
 Пионтковский, Анджей (1934—2010) — польский фехтовальщик на саблях.
 Пионтковский, Андрей Андреевич (1898—1973) — советский юрист, заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент АН СССР.
 Пионтковский, Андрей Андреевич (род. 1940) — российский публицист, журналист, политический деятель.
 Пионтковский, Андрей Антонович (1862—1915) — российский специалист по уголовному праву.
 Пионтковский, Иван Николаевич (1878—не ранее ноября 1918) — полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Пионтковский, Игорь Андреевич (1902—1979) — советский патофизиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Пионтковский, Иосиф Иванович (1912 — ?) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Пионтковский, Сергей Андреевич (1891—1937) — историк, член-корреспондент АН Белоруссии.
 Пионтковский, Юлиан Иванович (1896—1940) — лётчик-испытатель, в конце 1930-х гг. — шеф-пилот ОКБ-115.